Маначинский - фамилия:

См. также 
 Маначин
 Манчини 
 Маначиновка